Несполо — многозначный термин.

Топоним
 Несполо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.

Фамилия
 Уго Несполо (род. 1941) — итальянский художник и скульптор.